Macé peut désigner :

Patronyme 

 Alain Macé (né en 1946), acteur français ;
 Béatrice Macé (née en 1958), co-créatrice et co-directrice des Rencontres Trans Musicales ; 
 Benjamin Macé (né en 1989), coureur de patinage de vitesse sur glace ; 
 Chantal Macé (née en 1981), actrice française ;
 Éric Macé (né en 1964), sociologue français ;
 Gabriel Macé (1906-1968), homme politique français ;
 Gabriel Macé (1918-1990), journaliste français ;
 Gaëlle Macé, scénariste française ;
 Gérard Macé (né en 1946), poète, essayiste, traducteur et photographe français ; 
 Gilles Macé (1586-1637) astronome, poète et mathématicien normand ; 
 Gustave Macé (1835-1904), commissaire de police français ;
 Henri Macé de Gastines (1929-2011), personnalité politique française ;
 Hubert Macé de Gastines (1903-1981), général français ;
 
 Jean Macé (1815-1894), enseignant et journaliste français ;
 Jean Macé, en religion Léon de Saint-Jean (1600-1671), carme et écrivain français ;
 Joseph Macé-Scaron (né en 1958), journaliste, essayiste et romancier français ;
 Louis Macé (1621-1672), maire de Nantes de 1663 à 1664 ;
 Marguerite Macé-Montrouge (Victoire Élisa Macé) (1834-1898), comédienne et artiste lyrique française (épouse de Louis-Émile Hesnard dit Montrouge) ; 
 Olivier Macé, comédien et metteur en scène de théâtre français ; 
 Pierre-Yves Macé (né en 1980), compositeur français ;
 Robert Macé (1503 - 1563), typographe français et grand père de l'astronome Gilles Macé ;
 Sébastien Macé (né en 1978), footballeur français ;
 Thibaut Macé (né en 1986), coureur cycliste français.

Toponyme

Lac Macé, plan d'eau du TNO Lac-Jacques-Cartier, MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec.
 Lac Macé, plan d'eau du TNO Petit-Mécatina, MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, Québec.
 Boisé Macé-Jalobert, bois de la municipalité Les Îles-de-la-Madeleine, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Québec.

Macé, commune française du département de l'Orne, en région Normandie.
 Macé, un village sur la commune de Menars dans le  département de Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire.

Mace 
 

Patronyme français